Голубичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Голубичи — агрогородок в Глубокском районе Витебской области.

Украина 
 Голубичи — село в Репкинском районе Черниговской области.
 Голубичи — железнодорожная станция на линии Чернигов—Горностаевка—Гомель (Черниговская область).